Neapolitanische Schule steht für:

 Neapolitanische Schule (Malerei), eine Gruppe von Malern
 Neapolitanische Schule (Musik), eine Gruppe von Komponisten